Georges Pitoëff – attore e regista teatrale francese di origine russa
 Ludmilla Pitoëff – attrice francese d'origine russa
 Sacha Pitoëff – attore e regista francese